compagnie (krijgsmacht), een legeronderdeel
compagnie (brandweer), onderdeel van een brandweer
een compagnie (handelsonderneming), zoals:
Vereenigde Oostindische Compagnie
West-Indische Compagnie
Middelburgsche Commercie Compagnie
Noordse Compagnie
Nieuwe Friesche Compagnie
Compagnie (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen